Gandasuli kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gandasuli, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Gandasuli, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar